

Patronyme
 Jean-Gilles Malliarakis, (1944- ), est un éditeur et intellectuel français.
 Matila Malliarakis, (1986- ), est un comédien français.
 Antoine Malliarakis, (1905-1990), était un peintre grec de culture française. 

Homonymie
Homonymie de patronyme